

Geografia

Francja 
 Grandval – gmina

Szwajcaria 
 Grandval – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby 
 Charles-François Racot de Grandval – francuski aktor
 Clémence de Grandval – francuska kompozytorka
 Nicolas Racot de Grandval – francuski kompozytor

Inne 
 Grandval – zapora wodna

Zobacz też 
 Moutier-Grandval